«Иван Грозный» — 16-серийный телесериал режиссёра Андрея Эшпая, посвящённый истории царя Ивана Грозного (от предыстории его рождения, связанной с постригом первой жены Василия III, до последних дней его жизни).

Сериал вызвал многочисленные критические отклики.

В ролях

Производство 

Для съёмок было создано множество костюмов по образцам XVI века. 
В отношении декораций отмечают: «С исторической архитектурой было сложнее: подлинных памятников XVI века осталось мало. И все же подбор натуры и постройка декораций осуществлялись по строгому принципу соответствия описываемому историческому моменту. А это было время красного кирпича, аскетизма и довольно узкого пространства». Многие сцены снимались на территории Крутицкого подворья.

Критика 
По мнению кинокритика Сергея Цыркуна, в сериале Эшпая, который нельзя относить к историческому кино, Иван Грозный показан как человек эпохи Возрождения, «московский Иоганн Фауст». Телекритик Юрий Богомолов считает, что герой Эшпая остался в тени фильма Сергея Эйзенштейна. Кинокритик Екатерина Сальникова видит в сериале неудачную попытку показать противоречивого героя. Доктор исторических наук Игорь Фроянов, который считает Ивана Грозного одним из великих правителей России, отмечает в сериале исторические неточности и называет его «либеральной поделкой».

Рейтинг сериала составил 8,4 % при доле 22,3 %, при этом он обогнал сериал «Охота на Берию», который транслировался в то же время на Первом канале (рейтинг 7,9 % при доле 20,7 %.).

См. также 
 «Годунов» — телесериал 2018 года
 «Грозный» — 8-серийный телесериал 2020 года

Примечания

Ссылки 
 Съёмки «Ивана Грозного» стали адом (интервью с Андреем Эшпаем)
 Истомина А. Об Иване Грозном — человеке и сериале (статья сценариста о работе над картиной)

Исторические телесериалы России
Фильмы об Иване Грозном
Фильмы Андрея Эшпая
Телесериалы телеканала Россия-1
Исторические телесериалы о XVI веке
Биографические телесериалы России
Опричнина в культуре и искусстве
Фильмы кинокомпании «Аврора»
Фильмы киностудии «Демарш»
Телесериалы на русском языке
Телесериалы на марийском языке